63-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2018 Ballon d’Or)»
3 декабря 2018 года

Золотой мяч (мужчины): 
 Лука Модрич

Золотой мяч (женщины): 
 Ада Хегерберг

Лучший молодой футболист (игроки до 21 лет): 
 Килиан Мбаппе

< 62-я Церемонии вручения 64-я >

Золотой мяч 2018 () — 63-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, вручается журналом France Football. Победители были оглашены 3 декабря 2018 года. Впервые в истории награда вручалась лучшей футболистке и лучшему молодому футболисту (игроки до 21 лет).

Шортлист (женщины) 
15 претенденток на премию были объявлены 8 октября 2018. Победительницею стала Ада Хегерберг, которая опередила занявшую второе место Пернилле Хардер всего на 6 очков.

Шортлист (мужчины) 
30 претендентов на премию были объявлены 8 октября 2018. Победитель был объявлен 3 декабря, им стал, Лука Модрич, опередивший занявшего второе место Криштиану Роналду на 275 очков.

Шортлист (Kopa Trophy) 
10 претендентов на премию были объявлены 8 октября 2018. Победитель был объявлен 3 декабря, им стал Килиан Мбаппе.

Примечания 

Футбол в Европе в 2018 году
Золотой мяч (France Football)